Putzenberg ist der Name folgender Orte:

 Putzenberg (Velden), Ortsteil von Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Putzenberg (Gemeinde Trofaiach), Ortschaft von Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark
 Putzenberg (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft in der Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark